Elitserien 1997/98 steht für:

 Elitserien (Eishockey) 1997/98, Saison der höchsten schwedischen Eishockeyspielklasse
 Elitserien (Schach) 1997/98, Saison im Schach

Siehe auch:
 Eliteserien 1997/98